Aitne (godin), een godin in de Griekse mythologie
 Aitne (stad), een voorganger van Katane/Catania
 Aitne (maan), een maan van Jupiter